Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Akron 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrici Brigitte Cuypers e Mona Guerrant che hanno battuto in finale Glynis Coles e Florența Mihai 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Ol'ga Morozova /  Virginia Wade (semifinali)
Assente

 Brigitte Cuypers /  Mona Guerrant (Campionesse)
 Evonne Goolagong /  Julie Heldman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Akron 1976